Це список транзитних пунктів України.

У таблиці подано порядковий номер, назву станції, регіональну філію, до якої належить станція, а також вид транзитного пункту (вузлова, прикордонна або припортова станція).

Виключені з переліку транзитних пунктів:
 30 Галута (Дон) (прикордонна)
 57 Ізварине (Дон) (прикордонна)
 78 Климентове (Одс) (прикордонна)
 125 Овруч (Пзх) (вузлова)
 161 Семенівка (Пзх) (прикордонна)
 186 Хімічна (Одс) (припортова)
 205 Чигинок (Пзх) (прикордонна)

Джерела 
 Тарифное руководство № 4. Книга 3. Транзитные расстояния между транзитными пунктами  
 Нові відстані між транзитними пунктами 2013

Примітки 

Українські залізниці